El Ministerio de Economía y Competitividad de España fue un departamento ministerial con competencias en economía, I+D+i y comercio. Existió con esta denominación desde 2011 hasta 2016, en el primer Gobierno de Rajoy ( legislatura). Su titular fue Luis de Guindos.

Funciones 
El Ministerio de Economía y Competitividad es el encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores y de política comercial y de apoyo a la empresa.

Titulares 

El titular del Ministerio de Economía y Competitividad fue:
 Luis de Guindos Jurado (21 de diciembre de 2011–4 de noviembre de 2016).

Estructura orgánica básica 

El Ministerio de Economía y Competitividad se estructura en los siguientes órganos superiores:
 La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
 La Secretaría de Estado de Comercio.
 La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Depende directamente del ministro la Subsecretaría de Economía y Competitividad.

Como órgano de apoyo inmediato al ministro existe un Gabinete.

Historia 

Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad el ejercicio de las competencias que, en la legislatura anterior, les estaban atribuidas al Ministerio de Economía y Hacienda (materia económica), al Ministerio de Ciencia e Innovación (investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación) y al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (política comercial y de apoyo a la empresa).

Referencias

Enlaces externos 
 Ministerio de Economía y Competitividad

Economía y Competitividad de España, Ministerio de
Ministerios de Economía de España
Ministerios de Comercio de España
Instituciones económicas de España
Sistema financiero español